Prigent est un nom breton, dont la forme ancienne est Prit-gent dans le cartulaire de Quimperlé, issu du breton prit, « beau, noble » et gent, « race, lignée », et signifie littéralement « de belle race ».

Prénom 
 
 Prigent de Coëtivy

Patronyme 

 Camille Prigent (1997-), kayakiste française
 Christophe Prigent (1956-), kayakiste français
 Christian Prigent (1945-), poète, romancier et critique littéraire français
 Denez Prigent (1966-), chanteur breton
 François Prigent (1911-1986), personnalité politique française
 François-Tanguy Prigent, dit Tanguy-Prigent, (1909-2009), homme politique français ;
  (1927-2008), boxeur français
 Jean-François Prigent (1944-2009), footballeur français
 Jean-Yves Prigent (1954-), kayakiste français
 Loïc Prigent (1973-), journaliste et documentariste français
 Loïk Le Floch-Prigent, (1943-), ingénieur et dirigeant d'entreprise français.
 Marie-Françoise Prigent (1961-), kayakiste française
 Michel Prigent (1950-2011), éditeur français
 Mireille Prigent (1936-1997), écrivain français
 Robert Prigent (1910-1995), personnalité politique française
 Romane Prigent (1999-), kayakiste française
 Yves Prigent (1833-1938), ancien combattant de la guerre de Crimée considéré comme le doyen des Français en 1937.
 Yves Prigent (1993-), céiste français

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton